Lambayeque (regio), een regio van Peru
Lambayeque (provincie), een provincie van Peru
Lambayeque (stad), een stad in Peru
Lambayequevallei, de grootste vallei van Peru
Lambayequecultuur, een precolumbiaanse cultuur, onderdeel van de Sicáncultuur